TMG est un sigle qui peut signifier :
 Temps moyen de Greenwich
 Toyota Motorsport GmbH, une des filiales sportives du constructeur japonais Toyota.
 Théâtre Montmartre Galabru, un théâtre situé dans le  de Paris devant son nom au comédien Michel Galabru et à sa localisation dans le quartier de Montmartre.
 Touring Motor Glider, ou motoplaneur de classe tourisme en français.
 Triméthylglycine, un composé chimique étudié en biochimie.
 Trimethylgallium, utilisé dans la fabrication de  composés semi-conducteurs
 Tunisia Monitoring Group, ou Groupe de veille sur la Tunisie en français, une coalition de 15 organisations défendant la liberté d'expression
 Tele München Gruppe, un opérateur de télévision et de radio, détenteur de droit cinématographiques, a l'une des plus grandes cinémathèques d'Europe.
 TMG, un groupe de crackers célèbres
 Trident Media Guard (TMG), une société d'ingénierie internet impliquée dans HADOPI
 TMG est un langage créé par R. M. McClure pour PDP-7.
 Threat Management Gateway, un produit de la gamme Microsoft Forefront successeur de Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server.
 Théâtre des Marionnettes de Genève, un théâtre de marionnette fondé en 1929, sous l’impulsion de Marcelle Moynier.
 TMG, Tiny Meat Gang est un groupe de comédien/rappeur composé de Cody Ko et Noel Miller
 TMG, Taux Minimum Garanti